Поля́к — українське, поширене в Україні й місцях розселення українців, та польське прізвище. Походить від загальної назви «поляк».

 Бенедикт Поляк (бл. 1202 — бл. 1280) — польський францисканець, мандрівник і дослідник.
 Поляк Владислав Миколайович ( 1975) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання
 Поляк Войцех — архієпископ Ґнєзненський, примас Польщі з 17 травня 2014.
 Поляк Мартин Семенович (1925—2008) — український медик.
 Поляк Михайло Петрович (* 1941) — український педагог, історик-краєзнавець, журналіст
 Поляк Олександр Володимирович (* 1948 — † 2003) — працівник правоохоронних органів, мер Запоріжжя.
 Поляк Семен Йосипович (1894 — 1955) — український медик.
 Поляк Сергій Федорович (* 1975 — † 1994) — український художник
 Поляк Пйотр († 1441) — подільський староста, краківський підкоморій.
 Поляк Тетяна Богданівна (нар. 27 липня 1999, м. Городенка, Івано-Франківська область) — українська гандболістка.

Слов'янські прізвища
Українські прізвища
Польські прізвища